Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1998 года прошёл с 18 по 22 августа на стадионе Леопольда Сенгора в Дакаре, Сенегал.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Чемпионаты Африки в 1998 году
Чемпионаты Африки в Сенегале
Август 1998 года
Международные спортивные соревнования в Дакаре
1998 год в Сенегале